Elemir (srpski: Елемир, mađarski: Elemér) je naselje u Banatu u Vojvodini u sastavu općine Zrenjanin.

Stanovništvo
U naselju Elemir živi 4.690 stanovnika, od toga 3.725 punoljetna stanovnika, prosječna starost stanovništva iznosi 40,0 godina (38,3 kod muškaraca i 41,7 kod žena). U naselju ima 1.623 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,89.

Izvor

Vanjske poveznice 

 Karte, položaj i vremenska prognoza

Naselja u Vojvodini
Banat
Općina Zrenjanin